Филби () — английская фамилия. Известные носители:
 Филби, Сент-Джон (1885—1960) — британский колониальный деятель, востоковед, отец советского разведчика Кима Филби.
 Филби, Ким (1912—1988) — один из руководителей британской разведки, агент советской разведки.